Kolář je osoba vykonávající kolářské řemeslo (výroba a údržba dřevěných vozů a jejich loukoťových kol) a časté české příjmení:

 Antonín Kolář (1885-1927) – český (moravský) lékař a spisovatel
 Bohumil Kolář – více osob, rozcestník
 Daniel Kolář (* 1985) – český fotbalista
 František Kolář (rozcestník) – více různých osobností
 Jan Kolář – více různých osobností
 Jarek Kolář (* 1977) – český vývojář videoher
 Jaromír Kolář (1926–2017) – český radiolog
 Jaroslav Kolář (1908–???) – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Jaroslav Kolář (novinář) (* 1951) – český novinář a publicista, tiskový mluvčí české fotbalové reprezentace (1996–2002), od roku 2011 předseda Komise pro historii a statistiku FAČR, držitel Ceny Václava Jíry za rok 2020 (velká plaketa)
 Jiří Kolář (rozcestník) – více různých osobností
 Josef Kolář (rozcestník) – více různých osobností
 Karel Kolář (1955–2017) – český sportovec, atlet, běžec
 Ladislav Kolář (* 1950) – český herec
 Lubomír Kolář (* 1929) – český basketbalista, reprezentant, Sokol Brno
 Martin Kolář (rozcestník) – více různých osobností
 Michal Kolář – více různých osobností
 Milan Kolář – více různých osobností
 Miloslav Kolář (1936–2016) - český hokejový obránce
 Oldřich Kolář (1898–1985) – československý lyžař
 Ondřej Kolář – více různých osobností
 Ondřej Kryštof Kolář (1960–2021) – český historik, pedagog, publicista a numizmatik
 Patrik Kolář (* 1981) – český fotbalový brankář
 Pavel Kolář – více různých osobností
 Petr Kolař (* 1968) – varhaník a regenschori v Brně, pedagog
 Petr Kolář – více různých osobností
 Radomír Kolář (1924–1993) – český malíř
 Robert Kolář (* 1959) – český politik
 Václav Kolář – více nositelů jména
 Viktor Kolář (* 1941) – český fotograf
 Vít Kolář – více různých osobností
 Vladimír Kolář (* 1927) – československý rychlobruslař
 Zdeněk Kolář (* 1996) – český tenista

ženská podoba
 Andrea Kolářová (* 1992) – česká modelka
 Anna Kolářová-Císařová (1887–1963) – česká historička, dcera Martina
 Bára Kolářová (* 1984) – modelka a II. Česká vicemiss
 Běla Kolářová (1923–2010) – česká fotografka a výtvarnice
 Daniela Kolářová (* 1946) – česká herečka
 Jana Kolářová (* 1974) – česká bohemistka a literární historička
 Josefa Kolářová (1892–1943) – česká politička
 Kornélia Kolářová Takácsová (* 1979) – teoložka, kunsthistorička, redaktorka a překladatelka
 Milena Kolářová (* 1960) – česká gynekoložka a politička, poslankyně ČNR a PSP za ODS a US
 Miroslava Kolářová (* 1952) – česká divadelní herečka
 Růžena Kolářová (1915–???) – česká a československá politička, poúnorová a normalizační poslankyně KSČ
 Zdeňka Kolářová-Hršelová (* 1959) – česká klavíristka

jiný význam
 Hřib kolář – lidový název pro hřib koloděj

Odkazy

Reference

Související články 
 Kolařík – zdrobnělá podoba
 Kolár (Kollár, Kolar)
 Wagner – německá obdoba příjmení Kolář

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Řemeslníci